Mosquée Eyyûb Sultan désigne :

 Mosquée Eyüp Sultan à Istanbul
Mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg, quartier de la Meinau, Strasbourg
 Mosquée Eyyûb Sultan de Vénissieux, quartier à Parilly, Vénissieux